Izmorene är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Izmorene ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Izmorene är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Izmorene. Runt Izmorene är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Al Hoceïma,  km nordost om Izmorene. Trakten runt Izmorene består i huvudsak av gräsmarker. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate